Cheyenne County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Cheyenne County (Colorado) – okres státu Colorado
 Cheyenne County (Kansas) – okres státu Kansas
 Cheyenne County (Nebraska) – okres státu Nebraska

ru:Шайенн#Округа